Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Metesih (Boja), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Metesih (Jiwan), een plaats in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java